Пьер Дреосси (, 12 октября 1959, Рубе, Франция) — французский футболист, защитник. После завершения карьеры работал тренером и функционером.

Биография 

В качестве игрока выступал за ряд известных французских команд: «Лилль», «Сошо», «Ниццу», «Пари Сен-Жермен» и «Канн». Всего в первенствах страны сыграл более 500 матчей, из которых 454 были сыграны в элитной Лиге 1.

После завершения карьеры Дреосси вошел в тренерский штаб «Канна», но вскоре экс-футболист перешел к административной работе. В течение шести лет он занимал должность спортивного директора «Лилля». С 2002 по 2013 года трудился на руководящей должности в «Ренне». В 2006 году функционер стал главным тренером команды. 18 декабря 2007 года после серии из шести поражений подряд Дреосси уступил свой пост Ги Лякомбу и сосредоточился на селекционной работе.

В конце 2015 года он был назначен на должность заместителя председателя правления клуба «Париж». 2 января 2020 года покинул свою должность.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Sports.ru 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Канн»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Ренн»